Cerbaiola è l'unica curazia (frazione) del castello di Montegiardino nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Montegiardino

Altri progetti 

Curazie dei castelli di San Marino